O presente artigo traz uma lista das eleições que estão programadas para ocorrer durante o ano de 2023. O National Democratic Institute também mantém um calendário de eleições em todo o mundo.

 Eleição do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2023

África
 25 de fevereiro - Eleições gerais na Nigéria em 2023
 13 e 27 de maio - Eleições legislativas na Mauritânia em 2023
 4 de junho - Eleições legislativas da Guiné-Bissau de 2023
 Junho - Eleições gerais de Serra Leoa em 2023
 Julho - Eleições gerais do Zimbábue de 2023
 Agosto - Eleições gerais de 2023 no Gabão
 Outubro - Eleições gerais da Libéria em 2023
 29 de outubro - Eleições parlamentares no Mali em 2023
 Novembro - Eleições presidenciais em Madagascar de 2023
 20 de dezembro - Eleições gerais de 2023 na República Democrática do Congo

Américas
 18 de janeiro - Eleições gerais de 2023 em Antígua e Barbuda
 Março - Eleição parlamentar cubana de 2023
 30 de abril - Eleições gerais paraguaias de 2023
 25 de junho - Eleições gerais guatemaltecas de 2023
 Outubro - Eleições gerais argentinas de 2023

Ásia
 9 de março - Eleição presidencial no Nepal em 2023
 7 de maio - Eleições gerais tailandesas de 2023
 23 de julho - Eleições gerais do Camboja em 2023
 Agosto - Eleições gerais de Mianmar em 2023
 9 de setembro - Eleição presidencial nas Maldivas em 2023
 Outubro - Eleições gerais paquistanesas de 2023
 Dezembro - Próximas eleições gerais de Bangladesh

Europa
 13 e 14 de janeiro - Eleição presidencial na Chéquia em 2023
 5 de fevereiro - Eleições presidenciais cipriotas de 2023
 5 de março - Eleições parlamentares na Estónia em 2023
 19 de março - eleição presidencial montenegrina de 2023
 2 de abril - Eleições parlamentares finlandesas de 2023
 14 de maio - Eleições gerais turcas de 2023
 Julho - eleições legislativas gregas de 2023
 30 de setembro - Eleições parlamentares eslovacas em 2023
 8 de outubro - Eleições gerais de Luxemburgo em 2023
 22 de outubro - eleição federal suíça de 2023
 29 de outubro - Eleições parlamentares ucranianas de 2023
 11 de novembro - Eleições parlamentares polonesas de 2023
 Dezembro - Eleições gerais espanholas de 2023

Oceania
 14 de outubro - Eleições gerais na Nova Zelândia em 2023
 Novembro - Eleições gerais nas Ilhas Marshall em 2023

Eleições em 2023